Phú Hòa (eiland)
 Phú Hoà (thị trấn An Giang)
 Phú Hòa (Bình Dương)
 Phú Hòa (huyện in Phú Yên)
 Phú Hòa (Gia Lai)
 Phú Hòa (Phú Hòa, Phú Yên)
 Phú Hoà (Đồng Nai)
 Phú Hòa (Thừa Thiên-Huế)
 Phú Hòa (Bắc Ninh)
 Phú Hòameer